

Miejscowości w USA 
 Fredericktown – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Madison
 Fredericktown – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Knox

Zobacz też 
 Bitwa pod Fredericktown – bitwa podczas wojny secesyjnej (21 października 1861) na terenie hrabstwa Madison w stanie Missouri